Мацелюх — українське прізвище.

 Мацелюх Богдан Павлович ( 1932) — український мікробіолог-генетик.
 Мацелюх Данило Григорович (1912—1981) — український підприємець, релігійний і громадський діяч.
 Мацелюх Євген Іванович (1893—1972) — український громадсько-культурний та церковний діяч, журналіст, редактор.
 Мацелюх Євген Павлович ( 1938) — український педагог, спортивний діяч.
 Мацелюх Роман Євгенович ( 1961) — український інженер-механік, краєзнавець, громадський діяч, вікіпедист.

Українські прізвища